BiH:
 Prnjavor Mali (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj
 Prnjavor Mali (Banja Luka, BiH), naselje u općini Banja Luka

Vidi i:
 Prnjavor